2012 FIM Buckley Systems New Zealand Speedway Grand Prix był pierwszą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 31 marca 2012 na stadionie Western Springs w Auckland. Zwycięzcą został Greg Hancock.

Po raz pierwszy turniej Grand Prix odbył się w Nowej Zelandii, a drugi poza Europą po Grand Prix Australii

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Jasona Bunyana jako zawodnika z dziką kartą.
Jako rezerwa jedzie Grant Tregoning i Sean Mason

Wyniki

Bieg po biegu 
 (65.07) Gollob, Bjerre, Sajfutdinow, Andersen
 (65.72) Jonsson, B. Pedersen, N. Pedersen, Bunyan
 (65.34) Lindbäck, Lindgren, Hampel, Ljung
 (65.37) Hancock, Crump, Harris, Holder
 (65.84) Crump, Bjerre, Lindgren, Jonsson
 (66.07) N. Pedersen, Lindbäck, Andersen, Harris
 (65.63) Gollob, Hancock, Hampel, B. Pedersen
 (66.12) Holder, Sajfutdinow, Ljung, Bunyan
 (65.32) Hampel, N. Pedersen, Holder, Bjerre (D)
 (65.69) Hancock, Ljung, Andersen, Jonsson
 (66.15) Gollob, Lindgren, Harris, Bunyan
 (66.19) Sajfutdinow, Lindbäck, B. Pedersen, Crump
 (66.69) B. Pedersen, Harris, Ljung, Bjerre (D)
 (66.25) Hampel, Crump, Andersen, Bunyan
 (66.94) Lindbäck, Gollob, Jonsson, Holder
 (65.93) Hancock, N. Pedersen, Lindgren, Sajfutdinow (W)
 (67.18) Hancock, Lindbäck, Bunyan, Bjerre
 (67.00) Andersen, Lindgren, B. Pedersen, Holder
 (66.59) Gollob, Crump, N. Pedersen, Ljung
 (66.59) Hampel, Sajfutdinow, Harris, Jonsson (D)
 Półfinał:
 (66.25) Hampel, N. Pedersen, Gollob, Sayfutdinov
 (66.25) Crump, Hancock, Lindbaeck, Lindgren
 Finał:
 (66.06) Hancock, Hampel, N. Pedersen, Crump

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Nowa Zelandia
2012
2012 w Nowej Zelandii